A temporada 2014–15 de basquetebol do Flamengo foi a sétima temporada do  no Novo Basquete Brasil e a sétima na FIBA Liga das Américas. Nessa temporada, a equipe ficou em terceiro na primeira fase do NBB, terminando a fase numa sequência de 12 vitórias. Nos Playoffs, foi à final, vencendo o  e tornando-se a equipe mais vezes campeã do NBB, com 4 títulos. Na Liga das Américas, o Flamengo chegou ao Final Four, terminando o torneio em terceiro lugar.

Transferências

Elenco

Pré-temporada

Novo Basquete Brasil

Primeira Fase

Classificação

Calendário

Playoffs

Liga das Américas

Primeira Fase 
O Flamengo foi sorteado no Grupo B, com sede em Cancún, México.
Grupo B

Segunda Fase 
Na segunda fase, o Flamengo disputou o Grupo F, com sede em Mar del Plata, Argentina.
Grupo F

Final Four 

Pelo segundo ano seguido, o Final Four da Liga das Américas foi disputado no Rio de Janeiro.

Semi-final

Disputa de 3º lugar

Estatísticas

Temporada regular do NBB

Liga das Américas 

Temporadas de clubes de basquetebol
Temporadas do Clube de Regatas do Flamengo